Kalhuhuraa (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven 
 Kalhuhuraa (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven